Euarchontoglires (synonim Supraprimates) – grupa należąca do szczepu ssaków łożyskowych, który utworzono bazując na najnowszych badaniach molekularnych gromady ssaków. Analizy DNA sugerują, iż najbliższymi krewnymi naczelnych są gryzonie oraz zajęczaki, które połączono we wspólny klad Glires. Siostrzaną do niego grupą jest natomiast Euarchonta, do której należą: tupaje (Scandentia), latawce (Dermoptera), naczelne (Primates) oraz wymarłe Plesiadapiformes.

Euarchontoglires oddzieliły się prawdopodobnie od Laurasiatheria między 85 a 95 milionami lat temu w okresie kredy. Podział tego nadrzędu według filogenetyki molekularnej wygląda następująco:

Bibliografia 
 William J. Murphy et al., Resolution of the Early Placental Mammal Radiation Using Bayesian Phylogenetics, Science, Vol. 294, No. 5550. (14-12-2001), ss. 2348-2351.
 Kriegs JO, Churakov G, Kiefmann M, Jordan U, Brosius J, et al. Retroposed Elements as Archives for the Evolutionary History of Placental Mammals, PLoS Biology Vol. 4, No. 4, e91 doi:10.1371/journal.pbio.0040091 (on-line) (format pdf) (en)

Ssaki